Die International Darts Open 2020 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 23. bis zum 25. Oktober 2020 von der Professional Darts Corporation ausgetragen.

Ursprünglich war das Turnier für den Zeitraum vom 22. bis zum 24. Mai 2020 angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie auf das letzte Maiwochenende verschoben. Am 22. April 2020 wurde jedoch verkündet, dass alle in Deutschland stattfindenden European Tour-Events auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Es ist ein Event der European Darts Tour 2020, welche im Rahmen der Pro Tour 2020 durchgeführt wurde. Austragungsort ist zum sechsten Mal die SACHSENarena in Riesa.

Der Engländer Joe Cullen sicherte sich am Ende seinen zweiten Titel auf der European Darts Tour, indem er im Finale den Niederländer Michael van Gerwen mit 8:5 in legs schlug.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus ist in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Gerwyn Price
  Ian White
  Krzysztof Ratajski
  Mensur Suljović
  Daryl Gurney
  Dave Chisnall
  James Wade
  Nathan Aspinall
  Joe Cullen
  Adrian Lewis
  Jamie Hughes
  Rob Cross
  Michael Smith
  José de Sousa
  Stephen Bunting

Tour Card Qualifier
  Kai Fan Leung
  Jamie Lewis
  Andy Hamilton
  Jason Lowe
  Jesús Noguera
  Madars Razma
  Jelle Klaasen
  Martin Schindler
  Maik Kuivenhoven
  Ron Meulenkamp
  Danny Noppert
  Ross Smith
  Brendan Dolan
  Benito van de Pas
  Martijn Kleermaker
  Steve West
  Toni Alcinas
  Scott Baker

Associate Member Qualifier
  Scott Marsh
  Mario Vandenbogaerde

Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
  Gabriel Clemens
  Max Hopp

Host Nation Qualifier
  Robert Marijanović
  Simeon Heinz
  Michael Unterbuchner
  Philipp Hagemann
  Franz Rötzsch
  Sebastian Pohl
  Michael Rosenauer
  Arsen Ballaj

Nordic & Baltic Qualifier
  Andreas Harrysson

East Europe Qualifier
  Tytus Kanik

Absagen mehrerer Spieler 
Am 13. Oktober verkündete die damalige Nummer 3 der Order of Merit Peter Wright, auf Flugreisen zu Turnieren zu verzichten und wird damit auch nicht bei den zwei verbliebenen European Tour-Events teilnehmen.

Die über den Tour Card Qualifier qualifizierten Kyle Anderson, Dirk van Duijvenbode und Ryan Murray haben ebenfalls ihre Teilnahme zurückgezogen.

Niels Zonneveld, der ebenfalls über den Tour Card Qualifier qualifiziert war, wurde positiv auf das Coronavirus getestet und kann dementsprechend auch nicht am Turnier teilnehmen.

Im Vorfeld wurde Glen Durrant positiv auf das Coronavirus getestet und darf dementsprechend nicht am Turnier teilnehmen.

Alle sechs Ausfälle wurden durch zusätzliche Host Nation Qualifier ersetzt.

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2020
European Darts Tour 2020